Cinq navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Scylla, d'après le monstre de la mythologie grecque du même nom :

le , un sloop-of-war de 18 canons lancé en 1809 et démoli en 1846 ;
la , une corvette lancée en 1856 et vendue pour démolition en 1882 ;
le , un croiseur protégé de  en service de 1891 à 1914 ;
le , un croiseur léger de classe Dido lancé en 1940 et démoli en 1950 ;
la , une frégate de  en service de 1970 à 1993 et coulée comme récif artificiel en 2004.

Scylla